Mellor ist der Familienname folgender Personen:

 Clementine Mellor (* 1987), australische Schauspielerin
 David Mellor (* 1949), britischer Politiker und Journalist
 Fleur Mellor (* 1936), australische Leichtathletin
 Joe Strummer (1952–2002; eigentlich John Graham Mellor), britischer Punk-Rockmusiker (The Clash)
 Hugh Mellor (eigentlich David Hugh Mellor, 1938–2020), britischer Philosoph
 Neil Mellor (* 1982), englischer Fußballspieler
 Phil Mellor (1953–1989), britischer Motorradrennfahrer
 William Mellor (1888–1942), britischer Journalist
 William C. Mellor (1903–1963), US-amerikanischer Kameramann

Mellor ist auch der Name mehrerer Ortschaften:
 Mellor (Greater Manchester)
 Mellor (Lancashire)

Siehe auch:
 Mellor-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Mac-Robertson-Land